Jean-François Monette peut désigner :
 Jean-François Monette, un patineur de vitesse québécois ;
 Jean-François Monette, un réalisateur québécois.